Змагання з плавання на дистанції 100 метрів брасом серед жінок на Олімпіаді 2012 року відбулись 29–30 липня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Додатковий заплив

Фінал

* Фальстарт, але її не дискваліфікували через технічну помилку.

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

00100 метрів брасом (жінки)